KV Mechelen begon ook het seizoen 1995/96 met trainer Walter Meeuws aan het roer, ondanks de teleurstellende resultaten van het vorige seizoen. De coach moest in de zomer van 1995 afscheid nemen van sterkhouder Glen De Boeck en clubicoon Koen Sanders, de laatste speler die de eindzege in de Europacup II van 1988 had meegemaakt. Ook doelman Yvan De Wilde, die de hoge verwachtingen na het vertrek van Michel Preud'homme in 1994 niet had kunnen inlossen, vertrok. In ruil haalde Malinwa keeper Pierre Drouguet terug. Bij Lommel SK haalde Mechelen dan weer Vital Vanaken en Mathy Peeters weg. Met Jean-Marie M'Buye, Michel Minko en Désiré Mbonabucya maakten ook drie Afrikaanse spelers de overstap naar Mechelen. De vele gezichten moesten Mechelen opnieuw naar de (sub)top loodsen.

Maar reeds in de voorbereiding liep het mis. Tijdens een trip naar Zuid-Korea kwam tot het conflict tussen trainer Walter Meeuws en manager Guido Mallants, die elkaar nochtans goed kenden van hun periode als speler bij Beerschot. Ondanks hun gedeeld verleden werd de positie van Meeuws al snel onhoudbaar. Toen de club vervolgens slecht aan de competitie begon - Mechelen verzamelde in drie duels twee punten en verzeilde zo op de zestiende plaats - werd Meeuws ontslagen. Assistent-trainer Willy Reynders nam zijn functie over, maar ook onder hem presteerde Mechelen aanvankelijk slecht. Malinwa verloor met 1-4 van RFC Seraing en ging een speeldag later met 6-0 onderuit tegen Club Brugge. Vervolgens kon Mechelen met onder meer drie zeges op rij afstand nemen van de degradatiezone. Hoewel de prestaties ook nadien wisselvallig bleven, sloot Mechelen het seizoen af op de tiende plaats, één plaats hoger dan een seizoen eerder.

Ook in de beker kon Mechelen zijn matig seizoen geen glans geven. Malinwa werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door Antwerp FC.

Selectie

  = Aanvoerder

Technische staf

Transfers

Zomer

Winter

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Lease Plan
Sportmerk: Erreà

Competitie

Overzicht

Dit was het eerste seizoen waarin gebruik werd gemaakt van het driepuntensysteem.

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Statistieken

Externe links
 Officiële site

KV Mechelen naar seizoen
Belgische voetbalclub 1995/96